Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 1997 speelden de mannen  in het dubbelspel van 26 mei tot en met 8 juni. De titelverdedigers en als vierde geplaatste Rus Jevgeni Kafelnikov en de Tsjech Daniel Vacek wonnen het toernooi door in de finale de als eerste geplaatste Australiërs Mark Woodforde en Todd Woodbridge te verslaan met 7-6, 4-6, 6-3.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website Roland Garros
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Roland Garros
ITF-toernooi in 1997